

Geografia
 Tušino – antico villaggio russo a Nord di Mosca
 Južnoe Tušino – quartiere di Mosca 
 Severnoe Tušino – quartiere di Mosca

Persone
 Paolo Tusino – ex calciatore italiano